Ла́зарев (Ла́зарева) — русская и еврейская фамилия, образованная как отчество от крестильного имени Лазарь (, буквально «Бог мне помог»,  «Бог» +  «помог»). Нередко транслитерировалась на западные языки как «». В Списке общерусских фамилий занимает 51-е место. Также топоним.

Лазарев

А 
 Лазарев, Адольф Маркович (1873—1944) — русский философ, историк философии, юрист.
 Лазарев, Айаал Петрович (род. 1986) — российский и киргизский борец, чемпион Азии.
 
 
 
 Лазарев, Андрей Петрович (1787—1849) — русский вице-адмирал.
 Лазарев, Антон Павлович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Лазарев, Артём Маркович (1914—1999) — председатель Верховного совета Молдавской ССР в 1971—1973 годах.
 Лазарев, Архип Алексеевич (1915—1945) — советский военный, Герой Советского Союза.

Б

В 
 
 
 
 
 Лазарев, Виталий Фёдорович (1949—2002) — советский художник.
 
 
 Лазарев, Вячеслав Петрович (род. 1939) — народный депутат, член Совета Республики Верховного Совета РФ.

Г

Д

Е 
 
 
 Лазарев, Ефим Маркович (1933—2013) — советский и украинский шахматист и шахматный литератор.

И 
 
 
 
 Лазарев, Иосиф Лазаревич (1810—1880) — русский артист оперы и драмы.

К

Л 
 
 Лазарев, Левон Константинович (1928—2014) — армянский скульптор и художник.

М 
 Лазарев, Марклен Иванович (1920—2006) — советский учёный, юрист.

Н 
 Лазарев, Никита Герасимович (1866—1932) — российский предприниматель, архитектор, работавший в Москве.

О 
 Лазарев, Олег Николаевич (род. в 1949) — советский и российский военачальник, контр-адмирал.

П

С

Ф 
 Лазарев, Феликс Васильевич (род. 1938) — советский и российский философ, основатель методологии интервального подхода.
 Лазарев, Фёдор Фёдорович (1922—1943) — советский военный, Герой Советского Союза.

Х 
 Лазарев, Христофор Екимович (1789—1871) — русский государственный деятель.

Э 
 Лазарев, Эдуард Леонидович (1935—2008) — советский молдавский композитор.

Ю 
 Лазарев, Юрий Сергеевич (род. 1944) — актёр театра.

Я 
 Лазарев, Яков Аркадьевич (1912-?) — советский дипломат.

Составные фамилии 
 
 Лазарев-Грузинский, Александр Семёнович (1855—1927) — русский писатель, мемуарист.



Топоним 
 Лазарев — антарктическая научная станция.
 Лазарев — посёлок в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.
 Лазарев — бывшее название посёлка Лазаревский в Санчурском районе Кировской области.
 Лазарев — хутор в Чертковском районе Ростовской области России.
 Лазарев — посёлок городского типа в Николаевском районе Хабаровского края России.

Другое 
 «Лазарев.» — четвёртый сольный студийный альбом российского певца Сергея Лазарева.
 (3660) Лазарев (исп.) — астероид.

Разное

См. также 
 Лазаревы — дворянские роды